Синдро́м Стенда́ля:
 Синдром Стендаля — психосоматическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями
 Синдром Стендаля — триллер итальянского режиссёра Дарио Ардженто по роману итальянского психиатра Грациэллы Магерини